Nianda – nazwa górnego biegu rzeki Saint Paul w Afryce
 Nianda – dawna osada w Rosji, obecnie część osiedla typu miejskiego Urdoma